Ed Wood – amerykański reżyser, aktor i producent filmowy
 Edward Wood, 1. hrabia Halifaksu – brytyjski działacz polityczny
 Ed Wood – film Tima Burtona z 1994
 Ed Wood – główny projektant w zespole Formuły 1 WilliamsF1